Rozgrywki UK Championship w snookera w 2006 były już 30. z kolei turniejem UK Championship. Rozegrały się w dniach od 4 grudnia 2006 do 17 grudnia 2006 w Barbican Centre w Yorku. W turnieju wzięło udział 48 profesjonalnych graczy w snookera. Ding Junhui jako zwycięzca poprzedniego turnieju nie musiał brać udziału w kwalifikacjach i miał już zapewnione miejsce w jego drugiej rundzie.

Pierwszy faworyt do ponownego zdobycia tytułu, Ding Junhui, odpadł już ćwierćfinałach, a drugi – Ronnie O’Sullivan zaskakując wszystkich poddał mecz ze Stephenem Hendrym przy stanie 4:1, podając rękę Hendremu oraz sędziemu i wychodząc pośpiesznie z sali. O’Sullivan przepraszał później i tłumaczył swoją decyzję swoim zniecierpliwieniem oraz brakiem formy tamtego dnia.

Turniej wygrał ostatecznie Peter Ebdon w meczu ze Stephenem Hendrym 10:6, rewanżując się tym samym za finał tego samego turnieju w 1995, kiedy to przegrał z Hendrym dokładnie tym samym wynikiem – 10:6.

Tabela wyników 
Wyniki z pominięciem pierwszej rundy kwalifikacyjnej.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki meczów UK Championship w 2006 na stronie BBC

2006 w sporcie
UK Championship
2006 w Anglii
York